«В поисках брата» (, ) — индийская криминальная драма Халида Мохамеда, вышедшая в 2000 году. Фильм был представлен на Filmfare Awards в 8 номинациях и выиграл в 2, создатели получили также несколько премий IIFA и BFJA Awards.

Сюжет 
Аман (Ритик Рошан), брат Физы (Каришма Капур), исчез во время Бомбейских беспорядков 1993 года. Физа и её мать Нишатби (Джая Баччан) отчаянно надеются, что однажды он вернется. Через шесть лет после его исчезновения, Физа, уставшая от жизни в сомнениях, решает отправиться на поиски брата. Она использует все что возможно — закон, прессу, даже политиков, чтобы найти своего брата.

Когда она, наконец, находит его, Физа к своему ужасу обнаруживает, что тот присоединился к террористической группировке. Она убеждает его вернуться домой, и он наконец-то воссоединяется со своей семьей. Однако вскоре он снова решает вернуться к террористам, подталкиваемый Мурадом Ханом (Манодж Баджпаи), который притворяется мусульманином, но на самом деле является человеком без религии и морали. Напряженная ситуация вскоре приводит к тому, что Аман раскрывает свои связи с террористами перед сестрой, матерью и полицией. Горе его матери Нишатби подталкивает её к самоубийству.

Физа опять пытается отыскать брата с помощью Анирудха. Аман тем временем отправляется на задание: убить двух влиятельных политиков. Когда он выполняет задание, его собственные соратники в террористической организации пытаются убить его самого. Он сбегает, а Физа следует за ним. Они встречают друг друга, и Аман просит у Физы убить его, что та и совершает, чтобы дать ему достойно уйти из жизни.

В ролях 
 Каришма Капур — Физа Икрамулла
 Ритик Рошан — Аман Икрамулла
 Джая Баччан — Нишатби Икрамулла
 Манодж Баджпаи — Мурад Хан
 Неха — Шехназ
 Аша Сачдэв — Улфат
 Бикрам Салуджа — Анирудх
 Иша Коппикар — Гитанджали
 Джонни Левер — клубный комик
 Сушмита Сен — танцовщица в песне «Mehboob Mere»

Критика 
Критика положительно встретила фильм, однако он был не очень успешен в плане кассовых сборов.

Саундтрек 
Песня «Mere Watan» стала первой хиндиязычный песней для ассамского певца .

Награды и номинации 
Filmfare Awards
 Filmfare Award за лучшую женскую роль — Каришма Капур
 Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана — Джая Баччан
 Номинация Filmfare Award за лучшую мужскую роль — Ритик Рошан
 Номинация Filmfare Award за лучший мужской закадровый вокал — Сону Нигам («Tu Hawa Hai»)
 Номинация Filmfare Award за лучший женский закадровый вокал — Сунидхи Чаухан («Mehboob Mere»)

Примечания 

Фильмы на хинди
Фильмы-драмы Индии
Фильмы о терроризме
Фильмы-мелодрамы Индии
Фильмы Индии 2000 года